Villa Hindenburg steht für

 den ersten Wohnsitz (1911–1914) des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg in Hannover, siehe Villa Köhler
 Hindenburgvilla, zweiter Wohnsitz Hindenburgs in Hannover im Stadtteil Zoo (1919–1925)